Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2000, classée en catégorie Tier IVb, se dispute du 8 au .

Henrieta Nagyová remporte le simple dames. En finale, elle bat Amanda Hopmans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tathiana Garbin et Janette Husárová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Varsovie
Sport en Pologne en 2000
Tennis en mai 2000